Denna artikel handlar om AIK Fotbolls säsong 1922. Klubben slog bland annat Djurgården i SM-slutspelet med 2-0 och Hammarby i distriktsmästerskapen med 3-0.

Matcher 
SM-slutspel

Svenska serien, östra gruppen

Externa länkar 
AIK

1922
Sportåret 1922
Sport i Sverige 1922